Кубок вызова АФК 2006 — первый розыгрыш второго по значимости турнира национальных сборных АФК. Проходил с 1 по 16 апреля 2006 года в Бангладеш. Победителем стала сборная Таджикистана.

Первоначально планировалось, что турнир примут 2 страны — Бангладеш и Непал, но из-за политической нестабильности в Непале, было принято решение провести турнир только в Бангладеш. Также были изменены сроки, изначально турнир должен был пройти с 26 марта по 9 апреля, но был перенесён из-за празднования 26 марта Дня Независимости Бангладеш.

Формат и участники 
В июне 2005 года для участия в турнире были приглашены 17 сборных из стран с низким уровнем развития футбола, так называемых «возникающих» ():

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

А также 2 страны из категории «развивающихся» () —  и .

Восточный Тимор, Монголия и Лаос отказались от участия в турнире. Таким образом, в турнире приняло участие 16 команд, которые были разбиты на 4 группы. По 2 лучшие команды из группы выходили в плей-офф.

Индия на турнире была представлена молодёжной сборной до 20 лет, с целью подготовки к молодёжному чемпионату АФК 2006, который позже Индия принимала у себя. Также сборная Киргизии была составлена в основном из игроков, которые затем представляли страну на молодёжном чемпионате АФК в Индии.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Плей-офф

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Медалисты

Награды 
По итогам турнира были присуждены следующие призы:
 «Честной игры»: 
 «Золотая бутса»:  Фахед Атталь
 «Самый полезный игрок»:  Ибрагим Рабимов

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова АФК 2006 на сайте АФК
 Статистика Кубка вызова АФК 2006 на сайте RSSSF

2006
Футбол в Азии в 2006 году
Апрель 2008 года
Международные соревнования по футболу в Бангладеш
2000-е годы в Бангладеш